Килия (; ; ) е град в Южна Украйна, част от Одеска област.

История 
В средновековието наблизо е генуезкия форпост Ликостомо.

При избухването на Балканската война 1 човек от Килия е доброволец в Македоно-одринското опълчение.

География 
Заема площ от 194,56 км2. Градът се намира в историческата област Буджак (Южна Бесарабия). Разположен е в делтата на Дунав, край левия бряг на Килийския ръкав.

Население 
Населението на града според преброяването през 2001 г. е 22 884 души.

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2001 г.:

Езици 
Численост и дял на населението по роден език, според преброяването на населението през 2001 г.:

Личности 
 Родени в Килия
  Димитър Бурнусузов (1888 – ?), македоно-одрински опълченец, 4 рота на 6 охридска дружина, носител на орден „За храброст“ IV степен

Бележки 

 
Градове на Дунав